Aerodramus ceramensis est une espèce d'oiseaux de la famille des Apodidae.
L'épithète spécifique — ceramensis — du nom binominal provient du nom de l'île indonésienne de Céram, dont elle est endémique.

Elle est parfois considérée comme une sous-espèce de la Salangane des Moluques.

Liens externes 

 
 
 

Apodidae
Faune endémique de Céram
Oiseau de Céram